Долхешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Долхешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Долхешть.
 Долхешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Долхешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Піпіріг.